Чемпионат Европы по кроссу 1999 года прошёл 12 декабря в Веленье (Словения). Были разыграны 8 комплектов наград: 4 в соревнованиях взрослых спортсменов и ещё 4 — у юниоров.

В соревнованиях приняли участие 332 атлета из 27 стран Европы. Каждая страна могла выставить до 6 человек в мужской забег и до 5 — в женский и юниорские. Победители в командном первенстве определялись по сумме мест 4 лучших участников у мужчин и 3 лучших в остальных категориях.

Результаты

Мужчины. 9,75 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Женщины. 4,95 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниоры (до 20 лет). 6,55 км 

Курсивом выделены участники, чей результат не пошёл в зачёт команды

Юниорки (до 20 лет). 3,35 км 

Курсивом выделены участницы, чей результат не пошёл в зачёт команды

Медальный зачёт 
Медали завоевали представители 10 стран-участниц.

Ссылки 
 

Чемпионат Европы по кроссу
Декабрь 1999 года
Спорт в Словении в 1999 году
кросс
Чемпионаты Европы в Словении
События 12 декабря
Международные соревнования по лёгкой атлетике в Словении